Cossano puede referirse a:
 Cossano Belbo, localidad y comuna de la provincia de Cuneo, región de Piamonte, Italia
 Cossano Canavese, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia